Niewöhner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Niewöhner (1941–2005), deutscher Philosophiehistoriker
 Heinrich Niewöhner (1889–1959), deutscher germanistischer Mediävist
 Jannis Niewöhner (* 1992), deutscher Schauspieler
 Jörg Niewöhner (* 1975), deutscher Sozialanthropologe
 Philipp Niewöhner (* 1975), deutscher Byzantinischer Archäologe
 Wilhelm Niewöhner (1888–1946), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat